MIII steht für:
 Manual 3 von Akkordeons (auch vorgelagerter Melodiebass), Bass-Tastatur, auf der man statt der Akkorde Melodien spielen kann
 das Jahr 1003 in römischen Zahlzeichen

M.III steht für: 
 M.III Körting, österreich-ungarisches halbstarres Prallluftschiff

Siehe auch:
 M3

Abkürzung